Mount Hale ist der Name folgender Berge:

* Mount Hale (Antarktika) in der Sentinal Range, Ellsworthland
 Mount Hale (New Hampshire) in den White Mountains, Vereinigte Staaten
 Mount Hale (Western Australia) in den Jack Hills, Australien